Bolivia
Nazionali di calcio della Bolivia